Александр Николаевич Капустин (1896—1965) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мексике в 1945—1953 годах.

Биография 
Родился 1 ноября 1896 года.

Член ВКП(б)/КПСС.

Послужной список:
 с 1940 года — начал работу в Народном комиссариате иностранных дел (НКИД) СССР;
 с 1940 года по 22 июня 1941 года — 3-й секретарь Полномочного представительства — Посольства СССР в Германии (дипломатические отношения прерваны из-за войны);
 в 1941 году — в аппарате НКИД СССР;
 в 1941—1943 годах — в Посольстве СССР в Иране;
 с 1943 года по октябрь 1945 года — советник Посольства СССР в США;
 с 10 октября 1945 года по 19 июля 1953 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мексике;
 в 1954—1955 годах — заместитель заведующего Протокольным отделом МИД СССР.
 
С 1955 года Александр Николаевич был в отставке, находился на заслуженном отдыхе.
 

Умер в 1965 году в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Вместе с А. Н. Капустиным похоронена его жена — Капустина Зоя Ильинична (1898—1985).

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (05.11.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (03.11.1944)

См. также 
 Список послов СССР и России в Мексике

Примечания

Ссылки 
 Капустин Александр Николаевич

Члены КПСС
Дипломаты СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище